Przeworsk – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim
 Przeworsk – gmina w powiecie przeworskim w województwie podkarpackim
 Przeworsk – dawna gromada
 Przeworsk – stacja kolejowa w Przeworsku, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Dekanat Przeworsk I
 Dekanat Przeworsk II
 Powiat przeworski
 Przeworsk Gorliczyna
 Przeworsk Towarowy
 Przeworsk Wąski